Войцехівський Віктор Сергійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Войцехівський Євген Вікторович (1979—2014) — український військовик, командир підрозділу «Холодний яр» батальйону «Айдар», учасник російсько-української війни.
 Войцехівський Микола Володимирович (1874—1933) — російський радянський військовий лікар, професор.
 Войцехівський Юрій Олександрович (1883—1937) — український радянський державний діяч, голова Київської міської ради (1928—1932).

Також 
 Войцеховський